Risha ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Mama Risha (Najmadin Shukr Rauf; 1955–1985), kurdischer Offizier der Peschmerga im Nordirak
 Zulaikha Abu Risha (* 1942), jordanische Autorin